Chassain peut désigner :
 Roland Chassain (1947-2021), homme politique français.
 Olivier Chassain (1957-), guitariste français.

Homonymie de patronyme